Kirst est le nom de famille de 
 Hans Hellmut Kirst (1914 - 1989), journaliste et romancier allemand
 Joachim Kirst (né en 1947), athlète allemand spécialiste du décathlon
 Jutta Kirst (née en 1954), athlète est-allemande spécialiste du saut en hauteur

Articles connexes 
  Roger Kirst